

Architettura 
 Castello di Hof – castello situato a Engelhartstetten (Austria)

Codici e sigle 
 HOF – sigla dell'espressione inglese hall of fame
 HOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hofuf (Arabia Saudita)

Persone 
 Anne Catherine Hof Blinks (1903-1995) – botanica statunitense
 Erich Hof (1936-1995) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Norbert Hof (1944) – calciatore austriaco
 Wim Hof (1959) – stuntman olandese
 Robert Van't Hof (1959) – tennista statunitense
 Jennifer Hof (1991) – modella tedesca

Geografia

Austria 
 Hof – frazione di Henndorf am Wallersee, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Hof – frazione di Maria Laach am Jauerling, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Hof – frazione di Mattsee, comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Hof – frazione di Stössing, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Hof – frazione di Tiefgraben, comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Hof bei Salzburg, già Hof – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Hof bei Straden – ex comune ora frazione di Straden, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Hof am Leithaberge – comune nel distretto di Bruck an der Leitha (Bassa Austria)
 Höf – frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Höf-Präbach – ex comune ora frazione di Eggersdorf bei Graz, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Markt Hof – frazione di Engelhartstetten, comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Hof (detta anche Hof an der Saale o Hof in Bayern) – città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Circondario di Hof – circondario con capoluogo Hof
 Hof – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Hof – frazione di Büchlberg, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Hof – frazione di Erdweg, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Hof – frazione di Naundorf, comune nel distretto di Lipsia (Sassonia)
 Hof – frazione di Oberviechtach, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Hof – frazione di Wipperfürth, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Hof an der Steinach – frazione di Mitwitz, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Islanda 
 Hof – frazione di Hornafjörður, comune nella contea di Austur-Skaftafellssýsla (Austurland)

Norvegia 
 Hof – ex comune ora frazione di Holmestrand nella contea di Vestfold og Telemark (Østlandet)
 Hof – ex comune ora frazione di Åsnes, comune nella contea di Innlandet (Østlandet)

Paesi Bassi 
 Hof van Twente – comune (Overijssel)

Repubblica Ceca 
 Hof – antico nome tedesco di Dvorce, comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)

Svizzera 
 Hof Chur o Hof – ex comune ora quartiere di Coira, città nella regione Plessur (Canton Grigioni)

Altri progetti

Pagine correlate 
 Hoff